Василий Михайлович Бажанов (1889—1939) — советский хозяйственный деятель, горный инженер, один из первых организаторов советской угольной промышленности.

Внёс большой вклад в организацию шахтного строительства в Подмосковном и Карагандинском бассейнах, а также в развитие открытых горных работ в Челябинском и Кузнецком бассейнах. Принимал активное участие в создании советского горного машиностроения, в разработке 1-го и 2-го пятилетних планов развития угольной промышленности СССР.

Репрессирован, расстрелян. Реабилитирован 28 января 1956 г. ВКВС СССР.

Биография 
Родился 31 марта 1889 года в городе Чистополь (ныне в Татарстане).

Член РКП(б) с 1910 года. За революционную деятельность исключен из Петербургского горного института (ныне Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова), подвергался тюремному заключению.

В 1917 окончил Горный институт в Петрограде. Делегат II Всероссийского съезда Советов (1917). С 1918 года — председатель коллегии Главугля. В 1918—1919 годах — председатель Южного областного совнархоза (Харьков).

В 1920-30-е годы — на руководящих должностях в угольной промышленности в Кузбассе и Донбассе. С конца 1924 года — В. М. Бажанов — заведующий промышленной секцией Госплана РСФСР в Москве. Под его руководством спланирована первая угольная пятилетка, во время которой в Кузбассе было заложено и реконструировано 40 шахт общей мощностью в 35 миллионов тонн. Позднее — главный инженер Главугля.

23 мая (по другим данным — 13 сентября) 1937 года арестован. В приказе, подписанным наркомом Кагановичем, в частности, отмечалось: «…бывшие руководители Главугля Журавлёв и Бажанов не вели борьбы с вредителями, не только не выкорчевывали троцкистско-бухаринско-рыковских вредителей и шпионов, но, наоборот, фактически помогали им в их подлой работе…». Расстрелян в 1939 году (по другим данным — 26 ноября 1937). Похоронен на кладбище Донского монастыря.

Работы 
Автор многочисленных статей в экономических газетах и журналах, а также ряда работ по каменноугольной промышленности:
 Каменноугольная промышленность. , 1920
 Каменноугольная промышленность СССР. , 1925
 Положение и перспективы каменноугольной промышленности Сибири. , 1925

Память 
Имя Бажанова присвоено одной из шахт Донбасса и улице в городе Макеевка.

Примечания

Литература 
 Бажанов Василий Михайлович / Горная энциклопедия. — : Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991
 
 М. Ю. Гусев, Н. Е. Кулинченко — Биографические материалы // Репрессированные геологи / Гл. ред. В. П. Орлов. Отв. Редакторы Л. П. Беляков, Е. М. Заблоцкий. - 1999. С. 13-357.

Ссылки 
 

Горные инженеры СССР
Инженеры и конструкторы, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Посмертно реабилитированные в СССР
Персоналии:Угольная промышленность
Казнённые в 1939 году
Репрессированные в РСФСР
Главные редакторы журнала «Уголь»